Tokyo MX este un canal de japonez.

Legături externe 
 Site-ul oficial 
 TOKYO MX Drama 
 TOKYO MX Variety Show 
 TOKYO MX NEWS 
 TOKYO MX anime  

Televiziuni din Japonia
Televiziune comercială